De Europese verkiezingen in Luxemburg 2019 vonden plaats op 26 mei als onderdeel van de Europese verkiezingen in 2019. Zes mandaten van het Europees Parlement werden toegekend in Luxemburg.

Uitslag

Zie ook
 Europese Parlementsverkiezingen 2019
 Verkiezingen in Luxemburg

Luxemburg 2019
Lu
 Verkiezingen in Luxemburg (land)